Vlaška es un topónimo que puede referirse a:

Bosnia y Herzegovina
 Vlaška, una villa situada en la municipalidad de Trebinje, República Srpska;

Serbia
 Vlaška (Ćuprija)|Vlaška, una villa situada en la municipalidad de Ćuprija, distrito de Pomoravlje]];
 Vlaška, una localidad situada en la municipalidad de Mladenovac y sobre suelo de la ciudad de Belgrado.